Кубок Йорданії з футболу 2022 — 41-й розіграш кубкового футбольного турніру у Йорданії. Титул володаря кубка здобув Аль-Вахдат.

Календар

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 вересня 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 жовтня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 листопада 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Йорданії на soccerway 

2022
Йорданія
2022 у йорданському спорті